Кубок мира по натурбану  2017/2018 — это международный турнир по санному спорту на естественном треке, состоящий из нескольких этапов, который начался 2 декабря 2017 года на трассе в австрийском Кютае и завершится в Умхаузене 17 февраля 2018 года.

Календарь соревнований

Результаты

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации санного спорта

Кубок мира по натурбану
Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018